Weeratunga ist der Familienname folgender Personen:

 Georgie Weeratunga (* 1973), deutscher Musiker
 Ramesh Weeratunga (1951–2017), sri-lankischer Musiker